Amusement en cultuur
 VARA, Nederlandse omroepvereniging

Geografie
 Vara (gemeente in Estland), voormalige gemeente in Estland
 Vara (plaats in Estland), plaats in bovengenoemde gemeente
 Vara (gemeente in Zweden), gemeente in Zweden
 Vara (plaats in Zweden), plaats in bovengenoemde gemeente
 Vara (rivier), rivier in Italië